Un model de cotxe, el Pontiac G6
 G6 (Europa): nom que reben els països més poblats de la Unió Europea
 Grup 6 de la taula periòdica